Hingsamer  ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hingsamer (* 1956), österreichischer Politiker
 Severin Hingsamer (* 2000), österreichischer Fußballspieler